Arnold Plagemann (1826-1862), peintre suédois,
  (1799-1888), enseignante et artiste suédoise, 
  (1779-1864), pharmacien suédois,
  (1805-1868), peintre suédois,
  1882-1953), avocat et juriste allemand,
  (1936-), rameur allemand,
  (1938-2012), historien allemand.